

Geografia 
 Saint-Élix – comune francese nella regione dell'Occitania
 Saint-Élix-le-Château – comune francese nella regione dell'Occitania 
 Saint-Élix-Séglan – comune francese nella regione dell'Occitania
 Saint-Élix-Theux – comune francese nella regione dell'Occitania